Regionalna nogometna liga Rijeka-Pula (Nogometna liga Riječke regije, Riječko-pulska zona) je bila liga četvrtog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1982./83.  
Sudjelovalo je 16 klubova, a prvak je bila "Opatija".  
Za sezonu 1983./84. je došlo do reorganizacije ligaškog sustava. Dotadašnja jedinstvena Hrvatska liga (treći stupanj lige) je podijeljena na četiri skupine, te je nova Hrvatska liga - Zapad odgovarala području Regionalne lige Rijeka-Pula, iz koje su nastale Primorsko-goranska regionalna liga i Istarska liga.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Povezani članci 
 Hrvatska nogometna liga 1982./83.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Juraj Katalinić: Nogometni klub "Ogulin" : 1932. – 2012. : 80 godina, Ogulin, 2012., , str. 54 
 Marijan Milevoj: Četrdeset zelenih proljeća : NK Rudar - Labin, Labin, 1986., UDK: 796.332(497.13 Labin)"1945/1985"(067.5), str. 123-125  
 Ante Kuntić i dr.: Sedamdeset i pet godina nogometa u gradu pod Nehajem 1920-1995, Senj, 1996., str. 122-124 
 

1982-83 
Rijeka-Pula 
1982-83 Rijeka-Pula